Gyulaffy László (1520 k.–1579) tihanyi és veszprémi vár kapitánya
 Gyulaffy László (?–1605) erdélyi udvari főkapitány
 Gyulaffy László (1699–1754) erdélyi kancellár